Улица Баку́нина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Бакунина — улица в городе Гомеле.
 Улица Бакунина — прежнее название улицы Кирилла и Мефодия в Минске.

Россия 
 Улица Бакунина — прежнее (в 1923—1937 гг.) название улицы Шмидта в Великом Устюге.
 Улица Бакунина — улица в городе Воронеже.
 Улица Бакунина — улица в Новочеркасске.
 Улица Бакунина — улица в городе Пензе.
 Улица Бакунина — улица в Смоленске.
 Улица Бакунина — улица в Твери.
 Улица Бакунина — улица в Томске.
 Улица Бакунина — улица в Торжке.
 Улица Бакунина — улица в Ростове Великом.
 Улица Бакунина — улица в посёлке Елань.

Украина 
 Улица Бакунина — улица в Киеве.
 Улица Бакунина — улица в Харькове.

См. также 
 Проспект Бакунина в Санкт-Петербурге.
 Проспект Бакунина в посёлке Вырице.
 Бакунинская улица в Москве.
 Бакунинский проезд в Ростове Великом.